Prism kan avse:

 Prism (övervakningsprogram) – ett amerikanskt övervakningsprogram

Musik 
 Prism (musikalbum av Jeff Scott Soto) – ett musikalbum av Jeff Scott Soto
 Prism (musikalbum av Katy Perry) – ett musikalbum av Katy Perry
 Prism (musikgrupp) – en kanadensisk musikgrupp